Лос Аркитос има више значења:

 Лос Аркитос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Аркитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Аркитос, Ла Кантерита (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Аркитос, Сан Урбио (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Аркитос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аркитос, Позо Нумеро Дос (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Аркитос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Аркитос (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику